Каплинский (также: Каплински) — фамилия.

Известные носители:
 
 Каплинский, Исроэль-Михель (1874—1918/1919) — политический деятель, один из организаторов «Бунда».
 Каплински, Моше (род. 1957) — генерал-майор запаса Армии обороны Израиля.
 Каплински, Наташа (род. 1972) — английская журналистка и телеведущая.
 Каплински, Нора (1906—1982) — эстонская танцовщица и переводчица.
 Каплинский, Ян (1941—2021) — эстонский поэт, эссеист, переводчик.